Tajinan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tajinan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Tajinan, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar